

Architettura 
 Somerford Hall – edificio storico di Brewood, nel Regno Unito

Geografia 
Regno Unito
 Somerford – parrocchia civile del Cheshire, in Inghilterra
 Somerford Booths – villaggio e parrocchia civile del Cheshire, in Inghilterra
 Somerford Keynes – villaggio e parrocchia civile del Gloucestershire, in Inghilterra
Stati Uniti d'America
 Somerford Township – township dell'Ohio